Спалах коронавірусної хвороби 2019 у РФ — це поширення пандемії коронавірусної хвороби 2019 територією Росії. Перші випадки захворювань в країні датуються 31 січня 2020 року: в Читі та Тюмені, обидва хворих — громадяни КНР.

Коронавірусна хвороба офіційно внесена до списку небезпечних хвороб. Випадки коронавірусної інфекції зафіксовані у всіх регіонах країни.

10 вересня 2022 року кількість офіційно зареєстрованих випадків хвороби в Росії вперше перевищило 20 мільйонів осіб.

На території усієї країни скасовано або перенесено всі спортивні та інші масові заходи, а освітні установи — школи, вузи та коледжі — перейшли на дистанційне навчання.

Лідируючі позиції у поширенні коронавірусної інфекції займала Москва. Лише за добу 20 березня 2020 року в місті виявили 12 випадків зараження з 52 по країні, серед них є ті, хто летів внутрішнім рейсом з Санкт-Петербурга. У Московській області зареєстровано 5 нових випадків за добу, 5 випадків лише за добу зареєстровано в Свердловській області.

24 квітня 2020 року Росія увійшла до трійки лідерів за темпами поширення коронавірусної інфекції після США (35 тис.) та Бразилії (6,2 тис.) із 5,9 тисячами нових інфікованих

При цьому, за даними деяких оглядачів, в Росії набагато більше людей з коронавірусом, ніж за офіційними даними. Станом на кінець травня 2020 року статистика так само досить сумнівної якості і очевидно викривлена. Оскільки у Росії так само досить низька відносна смертність, найменша серед всіх великих країн. Вона складає близько 1%, для порівняння в Італії та Іспанії вона складає близько 10%, в Україні — 3%. За даними на квітень 2022 року, за весь час пандемії з квітня 2020 року безпосередньо від коронавірусної хвороби в Росії померли понад 660 тисяч осіб, з них у 2020 році — 144 тисячі, в 2021 році — 447 тисяч. Загальна кількість померлих інфікованих коронавірусом (основна причина і супутній фактор) з початку пандемії до квітня 2022 року досягла 760,3 тисяч осіб.

Статистика захворюваності 

Уперше інфікування коронавірусною хворобою 2019 року зареєстровані в Росії 31 січня 2020 року. Один випадок зареєстровано в Тюмені, один у Читі, обидва хворих були громадянами Китаю. Згідно з офіційною статистикою, на 18 березня 2020 року виявлено 199 випадків інфікування коронаровірусом в країні. До цього числа не входять евакуйовані російські громадяни з судна «Diamond Princess».

19 березня 2020 року у м. Москві померла 79-річна жінка, інфікована вірусом COVID-19. Безпосередньою причиною смерті хворої стала тромбоемболія, тому померлу не включили до списку осіб, які померли внаслідок коронавірусної інфекції.

<div style="overflow-x: scroll;">

<div style="overflow-x: scroll;">

Діагностика 
У Росії ПЛР-система досліджень на COVID-19 розроблена та випускається державним науковим центром «Вектор». 16 березня Росія розпочала виробляти до 100 тисяч таких тестів на добу.
<div style="overflow-x:auto;">

Примітки:,.

Хронологія

2020 рік

Січень-лютий 
27 січня було створено штаб для боротьби з поширенням вірусу під керівництвом віце-прем'єра Тетяни Голікової.
28 січня Російська спілка туріндустрії закрила в'їзд до Росії туристичних груп з Китаю, з 26 січня китайська влада заборонила відправляти туристичні групи за кордон та анулювала списки на виїзд. У кінці січня 2020 року зупинено чартерні рейси між Росією та КНР.

У Забайкальському краї введено карантинні заходи. У селищі Забайкальськ, де знаходиться залізнична станція Забайкальськ і пункт пропуску на російсько-китайському кордоні навпроти Маньчжурії, введено режим надзвичайної ситуації. У Хабаровському краї зупинена робота пункту пропуску Жаохе — Покровка неподалік Бікіну. Також обмежено рух через пункти пропуску Хабаровськ — Фуюань, Турий Ріг — Мішань, Пограничний (залізничний) — Суйфеньхе (залізничний), Пограничний (автомобільний) — Суйфеньхе (автомобільний), Полтавка — Дуньнін, Краскіно — Хуньчунь, Махаліно — Хуньчунь.

З 30 січня для громадян Китаю зупинено оформлення електронних віз для в'їзду до РФ через прикордонні пункти пропуску на Далекому Сході, в Калінінградській і Ленінградській областях. З 31 січня у зв'язку з розповсюдженням коронавірусної інфекції COVID-19 закритий російсько-китайський кордон.

31 січня з'явились повідомлення про виявлення в Росії перших двох випадків зараження коронавірусом. Обидва хворих були громадянами КНР з легкою формою захворювання Пацієнти пройшли курс лікування, та їх виписали з лікарень 11—12 лютого.

З 31 січня до 1 березня призупинено пасажирське залізничне сполучення з Китаєм за виключенням потягу Москва—Пекін (китайського формування). Маршрут потяга лежить через Монголію, яка посилила санітарний контроль з 29 січня. З 1 лютого обмежено також регулярне авіасполучення, окрім рейсів «Аерофлоту» до Пекіна, Шанхаю, Гуанчжоу та Гонконгу та рейсів чотирьох китайських авіакомпаній. Від цього часу літаки з Китаю приймаються в окремому виділеному терміналі F аеропорту «Шереметьєво», де пасажирів зустрічають співробітники Росспоживнагляду.

Для китайських студентів, які навчаються в Росії, наказом міністерства освіти Росії спочатку продовжені канікули до 2 березня (із внесенням відповідних змін до календарного учбового графіка), пізніше канікули китайським студентам продовжили до 1 квітня.

3-4 лютого проводилась евакуація росіян з Китаю. Разом з ними звідти вивозили громадян Білорусі, Вірменії, України та Казахстану, яких помістили на два тижні в карантин в санаторії «Градостроитель» у селищі Вінзілі Тюменської області.

В Октябрьському і Хасанському районах Приморського краю введено режим надзвичайної ситуації, а в Погранічному, Октябрьському районах та в Артемівському міському окрузі відкриті спеціальні ізоляційні пункти для громадян КНР.

20 лютого було введено заборону на в'їзд на територію Росії громадян Китаю.

23 лютого на літаку МНС до Росії прибули 8 російських громадян, які знаходились на круїзному лайнері «Diamond Princess». У трьох із них виявлено інфекцію. Всіх пасажирів та осіб, що їх супроводжували, помістили на карантин до Казанської інфекційної лікарні.

Березень 

2 березня виявлено перший випадок захворювання COVID-19 у Москві. Турист з РФ, який повернувся з Італії, звернувся 27 лютого за медичною допомогою, після чого його помістили на карантин до інфекційного боксу.

5 березня було скасовано XXIV Петербурзький економічний форум, який мав відбутися в червні 2020 року.

З 5 березня від усіх громадян, які прибувають з країн з зі спалахами COVID-19, стали вимагати самоізоляції удома протягом 14 днів. Серед країн: Китай, Південна Корея, Іран, Італія, Іспанія, Німеччина та Франція.

10 березня в Москві заборонено заходи за участі більше 5000 осіб до 10 квітня, а також було вирішено побудувати мобільний комплекс нової інфекційної лікарні на 500 ліжок, неподалік села Голохвастово у Москві, яка має стати доповненням стаціонару в Комунарці та Інфекційної клінічної лікарні № 1.

11 березня РФ почала обмеження авіасполучення з ЄС, дозволивши лише рейси до Німеччини, Іспанії, Італії й Франції, і виключно для державної компанії «Аерофлот» до семи міст: Берлін, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні, Мадрид, Барселону, Париж і Рим.

16 березня в Москві закрито школи та заклади додаткової освіти до 12 квітня 2020 року, закрито кордон з Білоруссю.

17 березня зупинено заняття у школах Московської області до 13 квітня 2020 року.

8 березня було повідомлено про виявлення перших інфікованих вірусом у Томській і Новосибірській областях. Роскомнагляд заявив про наміри негайно блокувати та позбавляти ліцензії ЗМІ за публікацію неправдивої інформації про коронавірус, що може спричинити паніку та неспокій.

20 березня, радіо «Эхо Москвы» видалило з сайту відео «Особлива думка» від 16 березня, де політолог Валерій Соловей заявляв що, влада приховує реальні дані про смертність. За його даними, у РФ померли 1600 осіб, а кількість інфікованих сягнула 130—180 тисяч. Програму було видалено за вимогою Роскомнагляду, представник Генпрокуратури РФ заявив, Соловейскоїв адміністративне правопорушення, що передбачає штраф до 100 тисяч рублів.

До 21 березня владою було заявлено про проведення 163 тисяч тестів.

З 30 березня до 11 травня 2020 року для посилення боротьби з поширенням COVID-19 у Росії діяв режим неробочих днів

31 березня головлікар Комунарки Денис Проценко захворів на коронавірус. Тижнем раніше він потис руку Путіну, під час візиту останнього до лікарні. У цій лікарні лікують хворих на коронавірус.

Квітень 
1 квітня в країні було офіційно зареєстровано 2777 хворих, з них 2337 — у Москві, 8 квітня — зафіксовано 8762 хворих.

Станом на 15 квітня кількість офіційно зареєстрованих інфікованих в РФ сягнула 24,490 людей, зафіксовано 198 смертей та 1986 людей, що одужали.

16 квітня в РФ було вирішено скасувати святкування «Дня перемоги», який в цій країні відзначається 9 травня. На цей день в РФ зафіксовано більше 28 тис. випадків хворих та 232 летальних випадки.

17 квітня кількість зареєстрованих інфікованих сягнула 32 тисяч, до цього дня зареєстровано 273 летальних випадки та 2590 одужань.

21 квітня у Москві хворим на ГРВІ заборонили виходити з дому. Такі обмеження ввели через різкий ріст захворювань у столиці Росії. Кількість випадків захворювань зросла до 52 763 осіб у 85 регіонах країни, 456 людей померло, а 3 873 — одужало. Зафіксовано 5 642 нових випадків коронавірусу, а також 51 смерть. Серед нових випадків COVID-19, 3 083 — зареєстровані у Москві, тобто у Москві більше половини від всіх нових зареєстрованих випадків.

24 квітня кількість нових випадків склала 5849 випадків, померло 60 людей. Всього в Росії зареєстровано 68 622 хворих, а кількість пацієнтів, що одужали, збільшилася до 5568 осіб, померло 615 осіб. Росія входить в трійку лідерів за темпами поширення коронавірусної інфекції.

25 квітня кількість нових випадків склала 5966 випадків, з них 2612 — в Москві. Померло за минулу добу в Росії 66 людей.

27 квітня Росія обігнала Китай за кількістю інфікованих із цифрою 87 147 осіб (Китай 83 912), за кількістю нових інфікованих Росія стабільно входить у трійку країн світу (США та Британія). Найбільше інфікованих у Москві (3524) і Петербурзі (489) із 6198 нових випадків за добу.

28 квітня Путін у своєму виступі продовжив карантин до 11 травня, поклавши всю відповідальність за пом'якшення карантину на губернаторів і Росспоживнагляд. Кількість хворих майже досягла 100 000. У Москві найбільше хворих і смертей — 97 за добу, 546 всього. Близько 1000 військовослужбовців заразилися. Крім того, заразилися слухачі військових закладів, курсанти та викладачі — всього 2,5 тис. в систем збройних сил РФ Причиною масової інфікації курсантів вважають участь у масовій підготовці до параду 9 травня.

Травень 
10 травня кількість нових випадків зросла до 200 тис. осіб. За цим показником Росія залишалась на 5-му місці у світі і за кілька діб стала після США. У травні стало відомо про те, що на коронавірус перехворів міністр освіти Валерій Фальков та прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

З вечора 22 травня, Бразилія обігнала Росію і зайняла друге місце у світі за кількістю випадків інфікуванням коронавірусом, відтіснивши Росію на третє місце.

Червень 
21 червня Росія знаходиться на 3 місці у світі за кількістю інфікованих (576 тис.) після США (2,3 млн) і Бразилії (1,07 млн). Її наздоганяє Індія (395 тис.).

Серпень 
У серпні Росія розпочала відновлювати авіасполучення з окремими країнами.

Листопад 
На початку листопада 2020 року, кількість нових інфікованих в Росії зросла майже до 20 тис. осіб за добу. Найбільше хворих у Москві, Петербурзі, Московській області. Загальна кількість інфікованих зросла до 1.7 млн.

Грудень 
У грудні 2020 року в Росії розпочалась вакцинація проти COVID-19. Москва розпочала вакцинацію першою: в столиці вакцинація стартувала 5 грудня.

2021 рік 
У другій половині квітня 2021 року в Росію потрапив Дельта-варіант коронавірусу. У червні 2021 року в Росії спостерігався новий сплеск захворюваності на COVID-19. У третій декаді червня число зареєстрованих випадків інфікування повернулось до показників січня, а зростання з початку місяця склало 100 %. Влада пояснила ці тенденції низькими темпами вакцинації, ігноруванням профілактичних заходів, та появою більш заразного дельта-штаму вірусу.

На кінець липня 2021 року, у реєстрі МОЗ Росії було зазначено понад 29 млн. записів захворілих на коронавірус осіб. Це у п'ять разів більше, ніж офіційна статистика. Викрити це вдалося завдяки створеним Мінцифри ковідним сертифікатам, йдеться у спільному розслідуванні "Медіазони", "Холоду" і "Медузи". Згідно з ним, під час другої хвилі коронавірусу в Росії до реєстру вносили по 125 000 нових інфікованих на добу. Якщо цифри вірні, то Росія перебуває на першому місці з кількості заражених у перерахунку на мільйон мешканців.

Станом на 19 жовтня 2021 року, добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в РФ склав 34 073 випадки. 16 жовтня добовий приріст нових хворих на COVID-19 у Росії склав 34 303 випадки, це було нове максимальне значення за всю пандемію.

20 жовтня 2021 года президент Росії Володимир Путін підписав указ про неробочі дні з 30 жовтня до 7 листопада; метою указу названо недопущення подальшого поширення нової коронавірусної інфекції. Керівникам регіонів дано право, виходячи з місцевих умов, установити більш довший період неробочих днів, вони могли запровадити неробочий період з більш ранньої дати, і продовжити його після 7 листопада.

У жовтні 2021 в РФ почався перепис населення. З жовтня 2020-го по вересень 2021-го року природне зменшення людей в Росії, за сукупними даними регіональних РАГСів, склало майже мільйон, показники очікуваної тривалості життя зменшилися з 74 років до 70, що фіксувалися в 1964 році.

12 листопада 2021 року уряд Росії вніс до Держдуми законопроєкти про використання QR-кодів у громадських місцях і на транспорті. Уряд охарактеризував законопроєкты як екстрений захід на фоні важкої ситуації, спричиненої поширенням COVID-19 у Росії.

Перший випадок інфікування варіантом Омікрон коронавірусу SARS-CoV-2 в Росії виявили 6 грудня 2021 року, його знайшли в двох осіб, які прибули з ПАР.

16 грудня 2021 року Державна дума в першому читанні прийняла законопроєкт про запровадження QR-кодів у громадських місцях.

2022 рік 
До 18 січня 2022 року Омікрон-варіант домінував у Москві, Московській області і Санкт-Петербурзі.

Навесні 2022 року в Росію прийшов нова різновидність коронавірусу - стелс-омікрон (BA.2 штаму Омікрон), перші випадки якого були зареєстровані в скандинавських країнах. За даними Роспотребнадзору, на цю різновидність припадало до 80 % усіх випадків заражень COVID-19.

Улітку 2022 року в Росії розпочали регіструватися зараження новими різновидами «Омікрону»: «ніндзя» (BA.5), «кентавр» (BA 2.75) і «дельтакрон», який є гібридом «Омікрона» і «Дельти». У конці липня—серпні 2022 року почали говорити про шосту хвилю коронавірусу. У серпні 2022 року спеціалісти зазначали зростання захворюваності на COVID-19. Число заражень досягало 30—40 тисяч випадків на день.

На початку жовтня 2022 року керівник Роспотребнадзору Анна Попова заявила про зниження захворюваності коронавірусною хворобою другий тиждень підряд підряд, що могло свідчити про близьке завершення шостої хвилі COVID-19.

18 листопада 2022 року Роспотребнадзор оголосив про початок епідемічного сезону COVID-19 у Росії.

COVID-19 і система охорони здоров'я 
Перед початком пандемії в Росії відбувалось скорочення кількості ліжок у стаціонарах та лікарів-інфекціоністів, пізніше цей факт був розкритикований.

17 квітня 2020 року мер Москви Сергій Собянін відкрив комплекс нової інфекційної лікарні на 500 ліжок неподалік села Голохвастово, а 20 квітня 2020 року лікарня прийняла перших хворих. Окрім цього, під лікування коронавірусної хвороби в Москві переобладнали вже існуючі лікарні. Зокрема, серед них можна назвати 15-ту лікарню імені О. М. Філатова.

26 березня 2020 року на засіданні уряду Сергій Шойгу повідомив, що міністерство оборони збудує до 30 квітня в країні 8 модульних інфекційних центрів — в Одинцові, Подольську, Нижньому Новгороді, Волгограді, Оренбурзі, Новосибірську, Улан-Уде й Уссурійську. На другому етапі, до 15 травня, заплановано ввести ще 8 центрів — в Смоленську, Калінінграді, Пушкіні (Ленінградська область), Ростові-на-Дону, окупованому Севастополі, Омську, Петропавловську-Камчатському і Хабаровську. Загальна місткість усіх цих 16 центрів планувалась на 1600 лікарняних ліжок. Будівництво центрів розпочалось 20 березня за цілодобової роботи будівельників. За необхідності ці центри мали приймати на лікування не лише військових, але й цивільне населення.

10 квітня 2020 року міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко повідомив, що Росія мобілізувала систему охорони здоров'я та розгортає для боротьби з інфекцією 94,5 тисяч лікарняних ліжок. 30 травня міністр повідомив про перепрофілювання для хворих з коронавірусною хворобою 177 тисяч ліжок, або майже 15 % загального ліжкового фонду Росії.

20 квітня віцепрем'єр-міністр уряду Росії Марат Хуснуллін повідомив, що побудований у Нижньому Новгороді багатофункціональний центр міністерства оборони вже прийняв перших хворих. Його відкрили 17 квітня, а в Одинцові будівництво медичного центру міністерства оборони завершилось на тиждень раніше 30 квітня — заплановано строку здачі в експлуатацію.

23 квітня мер Москви Сергій Собянін відкрив медичний центр на 300 ліжок для лікування хворих на коронавірусну інфекцію. Центр створено на основі госпіталю міністерства внутрішніх справ.

Станом на 25 квітня в Москві, згідно інформації міського департаменту охорони здоров'я, хворі на COVID-19 і пневмонію, а також хворі з ознаками ГРВІ та підозрою на COVID-19 госпіталізовувалися в 57 міських, федеральних, відомчих і приватних лікарнях. 27 квітня в Москві кількість ліжок, доступних для запобігання поширенню коронавірусної інфекції, досягла 22 тисяч, та зберігась на цьому рівні до 2 червня.

19 травня 2020 року міністерство охорони здоров'я Росії повідомило про призупинення вакцинації в рамках національного календаря щеплень у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби. Заступник міністра Олег Гриднєв повідомив, що відомство буде визначатися з календарем згідно з підготовкою вакцини проти COVID-19.

Вартість лікування 
У Москві лікування одного хворого на COVID-19 за полісом обов'язкового медичного страхування оплачувалося лікарням у розмірі от 200 до 205 тисяч рублів.

Виявлені проблеми

Дефіцит засобів індивідуального захисту та інших медичних засобів 
Згідно публикації газети «Коммерсант» (з посиланням на отриманий журналістами документ МНС), у кінці березня в 28 російських регіонах було зареєстровано значний дефіцит тестів на COVID-19, лабораторних матеріалів, засобів індивідуального захисту для медичних працівників, апаратів штучної вентиляції легень та іншого обладнання. У низці суб'єктів Росії у відповідь на запит журналістів офіційно визнали наявність проблем.

Дефіцит засобів індивідуального захисту й апаратів штучної вентиляції легень 10 квітня 2020 року визнав міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко. Забезпеченість лікарень захисними засобами та противірусними препаратами стали предметом уваги прокуратури Російської Федерації. Президент Росії Володимир Путін поставив вимогу усунути дефіцит захисних засобів. Низка благодійних фондів відкрили збір коштів на закупівлю захисних засобів для медичних працівників. Проте ще до початку травня 2020 року в системі охорони здоров'я спостерігався дефіцит захисних засобів.

Скорочення кількості лікарняних ліжок і лікарів-інфекціоністів 

У кінці березня головний економіст «Зовнішекономбанку» Андрій Клепач розкритикував раніше проведені реформи охорони здоров'я в Росії. Зокрема, він вказав на те, що кількість лікарняних ліжок та лікарів-інфекціоністів скоротилась.

Згідно публікації газети «Ведомости», за даними Росстату, кількість хворих небезпечними інфекційними хворобами (без урахування туберкульозу і венеричних хвороб) лише незначно скоротилась у період з 1990 до 2018 року (див. таблицю). Проте, як зазначають автори публікації, за цей же період кількість ліжок інфекційного профілю скоротилось більш ніж удвічі. Унаслідок цього значно (більш ніж удвічі) зросло навантаження на профільного лікаря. Відповідно також більш чим удвічі зросла кількість смертей.

За даними керівника Вищої школи організації та управління охороною здоров'я Гузель Улумбекової, ліжковий фонд для інфекційних хворих після розпаду СРСР скоротився у 2,5 рази, зменшилась і кількість лікарів-інфекціоністів. При цьому коефіцієнт смертності від інфекційних хворіб виріс удвічі. Кількість ліжок за останні 7 років скоротилось на 160 тисяч, або на 15 %, штат лікарів зменшився на 46 тисяч, або на 8 %. Усі ці проблеми сумарно призвели до виникнення важкого положення в російській охороні здоров'я.

Зараження COVID-19 у медичних закладах 
13 квітня 2020 року керівник Роспотребнадзору Анна Попова повідомила, що в регіонах Росії 55 % спалахів коронавірусної інфекції (від загального числа 74) мали вогнища в медичних закладах. Випадки внутрішньолікарняного зараження зареєстровані, зокрема, в Архангельській області, Башкортостані, Республіці Комі, Свердловській області.

Проблеми з апаратами ШВЛ 
9 травня 2020 року в 50-й лікарні ім. С. І. Спасокукоцького в Москві і 12 травня 2020 року в реанімації лікарні Святого Георгія в Санкт-Петербурзі відбулись пожежі. Причиною пожежі, за однією з версій, стали апарати штучної вентиляції легень «Авента-М» виробництва Уральського приладобудівного заводу, який входить у концерн КРЕТ «Радиоэлектронные технологии» холдингу «Ростех».. В пожарах погибли один и пять человек соответственно У пожежах загинули 1 і 5 осіб відповідно. Після цих подій Росздравнадзор призупинив використання апаратів даної марки, випущених починаючи з 1 квітня 2020 року.

Важкі умови праці медиків 
За даними російських засобів масової інформації, лікарі, зайняті лікуванням хворих коронавірусною хворобою, знаходяться у важких умовах: їм доводиться працювати по 12 годин на день без перерви, та носити памперси.

Неотримання обіцяних виплат за роботу з інфікованими 
У квітні 2020 року президент Росії доручив виплатити по 25—80 тисяч рублів медикам, які працюють з хворими на COVID-19, проте невдовзі виявилось, що з виплатами виникли проблеми. Президент поставив вимогу виплатити гроші до 15 травня. При цьому, за словами Путіна, виплати повинні здійснюватися за сам факт роботи з інфікованими, «а не за якісь години, хвилини і так далі», проте на практиці в кожному регіоні порядок виплат трактували по-своєму, і фактична сума могла залежати від годин, витрачених на роботу з хворими. Путін назвав цю ситуацію «бюрократичною тяганиною». Після цього уряд прибрав із постанови про виплати згадку про відпрацьований час.

16 червня 2020 року в Златоусті Челябінської області на співробітників швидкої допомоги завели справи за статтею про фейкові новини (частина 9 статті 13.15 кодексу про адміністративні правопорушення) після того, як вони поскаржилися на відсутність стимулюючих виплат за роботу із зараженими коронавірусом хворими. Також на відсутність виплат скаржились медики в Курганській і Орловській областях, Пермському краї, а також у Башкирії та окупованому Криму.

У серпні 2020 року засоби масової інформації повідомили про невиплату коронавірусних доплат в окупованому Севастополі. Виплати медпрацівникам не проводились з травня. У департаменті охорони здоров'я Севастополя пояснили, що підвищення заробітків медиків і збереження процентів на попередньому рівні вимагає великих коштів з міського бюджету, тому виплати затягуються. У свою чергу, в міській окупаційній адміністрації повідомили, що затримка сталася на рівні уряду, при перерахуванні федеральної виплати.

У серпні 2020 року в Башкирії республіканська профспілка працівників охорони здоров'я за результатами перевірки в Архангельській ЦРЛ запланувала направити скаргу до державної інспекції праці. звернення співробітників лікарні були пов'язані з недоплатами за працю в умовах епідемії коронавірусної хвороби, несвоєчасним оформленням додаткових угод до трудових договорів у провізорному госпіталі.

27 вересня 2020 року розпочалась всеросійська акція медпрацівників «Заплатите за COVID». Протести були заплановані в різних містах країни до 5 жовтня. Головною вимогою медиків була повна виплата обіцяних президентом доплат за роботу с коронавірусними хворими.

У листопаді 2020 року пресс-служба Генпрокуратури повідомила про те, що прокурори добились перерахування стимулюючих виплат медпрацівникам на суму 61 мільйон рублів. Були відновлені права 1104 медичних працівників. Найбільш винним визнаний міністр охорони здоров'я окупаційної адміністрації «Республіки Крим» Олександр Остапенко — йому внесено представлення про усунення порушень у зв'язку із запізненням отримання коштів у медичних закладах регіону в розмірі 5,6 мільйона рублів.

У Свердловській області лікарі Сисертської ЦРЛ, у якій лікують коронавірусних хворих, подали заяви до Слідчого комітету на різке скорочення зарплат у медичного персоналу — з 70 до 20 тисяч рублів. У медичному закладі пояснили, що медичні працівники самі погодились на такі умови, підписавши документи перед початком роботи в «червоній зоні». Медики ж натомість повідомили, що дізнались про це не зразу — для допуску до роботи від них вимагали підписати додаткову угоду до трудового договору. Вони поставили свої підписи, не читаючи документу, проте в ньому було вказано на зниження зарплат.

Кабінет міністрів Росії продовжив до кінця 2021 року соціальні виплати медичним працівникам, які надають допомогу хворим COVID-19. Окрім медпрацівників виплати проводяться військовим та працівникам інших силових структур. З цією метою уряд Росії виділив із резервного фонду 10 мільярдів рублів додатково до виділених раніше 24,6 мільярдів рублів і 26 мільярдів рублів.

Слідче управління Слічого комітету по Тверській області повідомило про початок перевірки, пов'язаної з невиплатами компенсацій за роботу з коронавірусними хворими медикам інфекційної лікарні в регіоні після звернення лікаря на прес-конференції Володимира Путіна.

У березні 2021 року Рахункова палата Росії провела перевірку та виявила порушення у виплатах коронавірусних нарахувань медпрацівникам. Загалом за 2020 рік вони недоотримали 330,6 мільйонів рублів. Після проведення контрольних заходів 251,2 мільйонів рублів з цієї суми перевели медикам.

Виявлення лікарень, які приховують смертність від COVID-19 
У вересні 2020 року Росздравнадзор виявив лікарні, які приховують смертність від COVID-19. За словами керівника відомства Алли Самойлової, розбіжності в даних були виявлені внаслідок того, що медичні заклади по-різному кодують причини смерті хворих, які померли в коронавірусних стаціонарах.

Вакцинація проти COVID-19 

У світі проводиться розробка близько 200 потенційних вакцин проти COVID-19, більш ніж 30 проходять дослідження на людях. 29 липня 2020 року була видана перша обмежена реєстрація міністерством охорони здоров'я КНР препарату компанії «CanSinoBIO».

У Росії першу обмежену реєстрацію отримав 11 серпня 2020 року препарат «Гам-КОВИД-Вак» (маркетингова назва «Спутник V»), розроблений у Центрі імені Гамалеї. Друга російська вакцина «ЕпіВакКорона», розроблена новосибірським центром «Вектор», отримала умовну реєстрацію 13 жовтня 2020 року.

У кінці листопада 2020 року міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко назвав час початку масової вакцинації в країні — січень-лютий 2021 року.

Массова вакцинація проти COVID-19 для всіх бажаючих у регіонах Росії розпочалась 18 січня 2021 року.

До кінця лютого 2021 року в Росії були зареєстровані 3 вакцини: окрім вказаних вище «Спутник V» та «ЕпіВакКорона», реєстрацію отримала вакцина «КовиВак», розроблена Центром імені Чумакова. Проте ні по абсолютному числу щеплених, ні по частці щепленого населення Росія не входила до числа світових лідерів.

16 червня 2021 року владні структури двох регіонів Росії — Москви і Московської області — після різкого зростання захворюваності вирішили запровадити обов'язкову вакцинацію 60 % осіб, зайнятих у сфері послуг, освіти, транспорту, житлово-комунального господарства, а також держслужбовців. Пізніше число регіонів з обов'язковою вакцинацією суттєво збільшилась. Зокрема, 20 липня 2021 года Республіка Тува стала, згідно даних російських засобів масової інформації, 36-им регіоном, який запровадив обов'язкову вакцинацію.

Восени 2021 року міністерство охорони здоров'я Росії дало дозвіл на клінічні дослідження вакцини «Бетувакс-КоВ-2» — першої російської вакцини, розробленої приватною компанією.

1 квітня 2022 року міністерство охорони здоров'я Росії повідомило про реєстрацію першої в світі назальної вакцини проти COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), розробленої Центром імені Гамалеї.

COVID-19 і система освіти 
У зв'язку з епідемією коронавірусної хвороби заклади освіти перейшли на дистанційне навчання. У зв'язку з обстановкою, яка склалася, у червні 2020 року уряд прийняв рішення видати усім російським випускникам атестати без випускних екзаменів.

У серпні 2020 року Роспотребнадзор і міністерство освіти дали рекомендації владним структурам регіонів по проведенюю урочистих заходів у школах 1 вересня на вулиці. При цьому батькам порадили приходити в масках.

Міністерство освіти в жовтні 2020 року повідомило, що не планує запроваджувати жорстких карантинних обмежень у школах. Міністр Сергій Кравцов такок зазначив, що близько 0,31 % російських шкіл закриті на карантин у зв'язку з коронавірусом, 0,22 % — у зв'язку з ГРВІ і грипом.

COVID-19 і заклади соціального захисту 
Перший офіційно підтверджений випадок коронавірусною інфекцією в стаціонарних закладах соціального захисту був зареєстрований 11 квітня 2020 року у Вязьмі: стало відомо, що захворів завідуючий відділом милосярдя, симптоми хвороби спостерігались у медсестер і санітарок.

Заступник міністра праці і соціального захисту Росії Ольга Баталіна 23 квітня 2020 року повідомила, що до цього часу на COVID-19 захворіли 457 російських громадян, які жили в психоневрологічних інтернатах і будинках пристарілих. Міністерство праці і соціального захисту Росії в квітні 2020 року закликало закрити всі стаціонарні організації соціального обслуговування на повний карантин (разом із співробітниками). На початку травня 2020 року співробітниця благодійного фонду «Старость в радость» Єлизавета Олескіна повідомила, що випадки COVID-19 у будинках-інтернатах для пристариліх спостерігалися в 20 російських регіонах.

Економічний вплив 
Скасовано економічний форум у Сочі, запланований на 12-14 лютого 2020 року.

20 лютого міністр фінансів РФ Сілуанов повідомив, що країна щодня втрачає 1 мільярдів рублів через зниження товарообороту Китаєм.

20 лютого асоціація туроператорів Росії звернулась до прем'єр-мінистра Росії Михайла Мішустіна з проханням розглянути можливість компенсації втрат туроператорів у зв'язку із ситуацією з COVID-19 у Китаї. За попередніми даними, збитки туроператорів склали 450 мільйонів рублів. Мова йшла про прямі збитки за рахунок форс-мажорної ситуації, коли туроператорам довелось не лише зупинити реалізацію путівок до КНР, але й екстрено вивозити росіян за свій рахунок. За даними асоціації, туроператори сфери виїздного туризму зазнали збитків на 140 мільйонів рублів. Раніше міністерство фінансів погодилося з оцінками міністерства транспорту щодо суми збитків, які зазнали російські авіакомпанії у зв'язку з припиненням польотів до Китаю, а саме про суму в 1,6 мільярда рублів.

У зв'язку із зупинкою китайських заводів з виробництва активних фармацевтичних субстанцій та інтермедіатів у Росії виникла небезпека дефіциту деяких ліків, оскільки 75 % ліків РФ купує у Китаї. Повідомлено, що перебої з постачанням лів очікуються в квітні — оскільки спалах COVID-19 співпав з довгими новорічними святами в Китаї, російські виробники зробили запаси активних речовин.

Відбулась зупинка виробництва на російських заводах автомобільної промисловості (виробництва компаній «Volkswagen» і Peugeot Citroen).

Росіяя запровадила заборону на вивіз низки медичних виробів, у тому числі захисних масок і бинтів. Відповідну постанову уряду опубліковано на його сайті. Обмеження запроваджено до 1 червня 2020 року. Незважаючи на вказане обмеження, російський військовий літак доставив у США вантаж медичної допомоги. Державний департамент США 1 квітня повідомив, що передані Росією апарати штучної вентиляції легень і засоби індивідуального захисту закуплені владою США. Сума угоди не була названа. Пізніше агентство Reuters повідомило з посиланням на высокопосадовця в адмінистрації президента Дональда Трампа, що США сплатили всю вартість російського вантажу з медичним обладнанням. Раніше в міністерстві закордонних справ Росії заявили, що вартість вантажу поділили порівну між американською і російською сторонами.

За оцінками експертів, карантин тривалістю в 5 тижнів призведе до втрати 2—2,5 % ВВП.

10 квітня 2020 року агентство РБК оприлюднило інформацію, отриману від Асоціації компаній роздрібної торгівлі, згідно якої постачальники великих торгових мереж підвищили ціни на продовольство в середньому на 5—15 %. Окрім цього, окремі постачальники повідомляють магазини про наміри підвищити відпускні ціни на 20—50 %. Підвищення цін у кінці березня—початку квітня стало наслідком різкого падіння курсу рубля.

За інформацією міністерства промисловості і торгівлі Росії у кінці квітня 2020 року спостерігався швидкий ріст випуску окремих видів продукції — захисних масок усіх типів, антисептиків для шкіри і захисних костюмів. З 24 по 29 квітня добовий випуск цих товарів виріс відповідно на 11 %, 24 % і 92 %.

Більш ніж 15 % російських ресторанів, які закрилися у зв'язку з обмеженнями, запровадженими під час епідемії коронавірусної хвороб, так і не відновили роботу після зняття обмежень, що стало відомо після опитування, проведеного ресторанною премією «WHERETOEAT». Найважча для ресторанного бізнесу ситуація склалася на Уралі, де залишились закритими близько третини закладів. У Татарстані остаточно закрилися більш ніж 16 % закладів. У Москві ресторатори почували себе краще — в місті запрацювали більш ніж 94 % ресторанів.

За даними аналізу на серпень 2020 року, проведеного аудиторською компанією КМПГ, більш ніж 60 % великих російських компаній не отримали державну податкову підтримку в період пандемії. При цьому 97 % з них чекають падіння доходів, а майже чверть (24 %) уже прийняли рішення про скорочення працівників. Податкові канікули — право на відтермінування і подовження часу виплат податкових платежів для постраждалих галузей — виявились доступними лише 2 % респондентів. Причина недоступності податкових канікул — одного з самих необхідних заходів для бізнесу — у складній процедурі отримання відтермінування. Для отримання податкових пільг необхідно зібрати велику кількість документів, а багато регіональних управлінь податкової служби раніше не стикалися зі зверненнями з приводу надання відтермінування платежів. Окрім цього, відтермінування надається тільки після появи заборгованості. З цієї причини ця пільга не використовувалася великими, особливо консервативними, компаніями.

Згідно доповіді аналітичної служби міжнародної аудиторсько-консалтинговоії мережі «FinExpertiza» пандемія коронавирусної хвороби нанесла катастрофічний збиток російському бізнесу, його сукупний прибуток (без урахування малого бізнесу) в березні—травні 2020 року скоротився в річному обрахунку на 67 %. Таке падіння прибутку названо найгіршим для весняних місяців за всю історію спостережень, тобто стало найбільшим за 16 років. До цього часу найгіршим вважався показник 2017 року, коли прибуток російських компаній упав на 28 %. Загальний прибуток російського бізнесу за весну 2020 року склав за даними «FinExpertiza» 1,4 трильйона рублів: більш ніж третини компаній отримали збиток у розмірі 1,65 трильйона рублів, а решта — прибуток у розмірі 3,05 трильйона рублів.

Керівник Ростуризму Заріна Догузова оцінила втрати, які отримала у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби, російская туристична галузь у 1,5 трильйона рублів. При цьому курівник Ростуризму попередила, що оцінка втрат галузі в 1,5 трильйона рублів — це лише розрахункова сума, в реальності втрати можуть виявитися більшими.

У первшому півріччі 2020 року внаслідок епідемії коронавірусної хвороби в Росії більш чем на третину знизилась кількість нових реєстрацій індивідуальних підприємців. Про це заявили в компанії «Seldon», яка займається розробкою інформаційних систем. Найменше новий бізнес відкривався у Псковській області — там у перші 6 місяців 2020 року відкрилось на 56,5 % менше компаній, чим за аналогічний період 2019 року. Сильно постраждали Москва, Санкт-Петербург і Московська область — у цих регіонах падіння показника склало від 43,8 до 48,5 %.

У червневому огляді 2020 року Світового банку «Перспективи світової економіки» сказано, що пандемія коронавірусної хвороби стала шоком для світової економіки, та опустила її в глибоку рецесію. За оцінкою Світового банку, економіку Росії у 2020 році очікує падіння на 6 %, обумовлене стрибком зхворюваності на COVID-19 та падінням ціни на нафту.

Смертність 
Середня заявлена летальність в країні на 16 квітня 2020 року становить 0,8 %, що в 8 разів менше за середню по світу.

19 березня 2020 року померла 79-літня жінка, інфікована вірусом COVID-19. Безпосередньою причиною смерті стала тромбоемболія, тому її не зарахували до жертв COVID-19.

25 березня 2020 року, у Москві померли дві пацієнтки похилого віку, 73 та 88 років, які мали позитивний тест на вірус COVID-19. Це перше офіційне повідомлення про смерть хворих унаслідок коронавірусної хвороби в Росії.

27 березня 2020 року, померла жінка 70 років та пацієнтка 56 років, у якої була відсутня одна легеня унаслідок оперативного втручання 28 березня в Оренбурзі помер чоловік 57 років з Бузулука, який мав супутні захворювання та заразився за кордоном.

29 березня 2020 року, у Псковській області помер інфікований новим коронавірусом чоловік, у якого були важкі супутні захворювання легень.

27 квітня 2020 року, померло 50 осіб, це менше ніж за добу до того (66). Відносно низьку смертність від коронавірусу пов'язують з тим, що в лікарнях досить рідко вказують причиною смерті саме коронавірус.

16 жовтня 2021 року, уперше добова смертність від коронавірусної хвороби в Росії перевищила 1000 хворих, та склала 1002 особи.

19 жовтня 2021 року, за добу померли 1 028 пацієнтів - це новий антирекорд. Зростання числа смертей в РФ фіксується практично щодня з 24 вересня.

Див. також 
 Глобальна фінансова криза 2020 року
 Гам-КОВИД-Вак

Примітки

Посилання 

 Карта розповсюдження коронавірусу в Росії 

2020 у Росії
Росії
2021 у Росії
COVID-19 у Росії
2022 у Росії
Суспільство Росії
2023 у Росії